New Harmony (Indiana)
New Harmony (Utah)

Desambiguações de topônimos